Dammbruch bezeichnet:
 Dammbruch, die Beschädigung oder Zerstörung eines Damms
 metaphorisch die erstmalige Nichtbefolgung von etwas lange strikt Eingehaltenem, siehe Dammbruch#Metapher
 der Bruch des anatomischen Damms, siehe Perinealhernie

Siehe auch:
 Dammbruchargument, eine  rhetorische Technik
 Liste von Stauanlagenunfällen, einschließlich Dammbrüchen